«Сним» () — мавританский футбольный клуб из города Нуадибу, основанный в 1976 году. Выступает в Чемпионате Мавритании. Домашние матчи проводит на стадионе Нуадибу. Команда становилась чемпионом Мавритании в 2009 и 2010 годах, в 2007 году заняла второе место. Также является обладателем Кубка Президента Республики 1992 года.

В 2011 году «Сним» принял участие в Лиге чемпионов КАФ 2011. В предварительном раунде проиграл оба матча клубу из Кот-д’Ивуара «АСЕК Мимозас» с общим счётом 0:9.

Достижения 

 Премьер лига Мавритании: 2
 2009, 2010
 2007 (Вице-чемпион)

 Кубок Президента Республики: 1
 1992

Международные соревнования 

 Лига чемпионов КАФ: 1
 2011 — Предварительный раунд

Примечания

Ссылки 
 main sponsor SNIM
 Профиль команды на сайте Soccerway.com

Футбольные клубы Мавритании